Новый Хутор — название населённых пунктов в России:
 Новый Хутор — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Новый Хутор — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Новый Хутор — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Новый Хутор — до 1977 г. название села Гойское Урус-Мартановского района Чечни.
 Новый Хутор — до 1969 г. название деревни Зелёная Долина в Марьяновском районе Омской области.